Касидоли су насељено мјесто у општини Пале, Република Српска, БиХ.

Становништво

Види још 
 Општина Пале

Референце

Спољашње везе 

 Сајт града Источно Сарајево

Општина Пале
Пуста насеља у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини